Attica (Indiana)
Attica (Kansas)
Attica (Ohio)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos